Лос Ортега има више значења:

 Лос Ортега (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Ортега (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Ортега (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику